Hu Jia kan syfta på:

 Hu Jia (simhoppare) (1983–), en kinesisk simhoppare
 Hu Jia (aktivist) (1973–), en kinesisk dissident och aids-aktivist